Název Zásada může znamenat:

 princip chování, pravidlo, politická linie, taktičnost
 politika, interní soubor pravidel pro řízení státu nebo firmy (politika zaměstnanosti)
 zásady (chemie), zásaditá (alkalická) látka
 Zásada, městys v okrese Jablonec nad Nisou
 Zásada (Pěnčín), část obce Pěnčín v okrese Liberec
 Zásada u Kadaně, dříve Zásada u Rašovic, něm. Sosau bei Roschwitz, část města Kadaň v okrese Chomutov
 Zásada u Málkova, něm. Sosau, z důvodu těžby hnědého uhlí zaniklá obec v okrese Chomutov

Související články 
 Zásady

Externí odkazy